Joachim und Anna sind die Eltern der Gottesmutter Maria in der katholischen und orthodoxen Tradition, siehe:
 Joachim (Heiliger)
 Anna (Heilige)
 Joachim und Anna (katholischer Festtag)

Siehe auch:
 Annenkirche für Kirchen mit dem Namen St. Joachim und Anna